Grillenberg  ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Grillenberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grillenberg (Sangerhausen), Ortsteil der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Grillenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grillenberg (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

 Grillenberg (Gemeinde Albeck), Ortschaft der Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Grillenberg (Gemeinde Hernstein), Katastralgemeinde von Hernstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Prigglitz), Ort bei Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Purgstall), Ort bei Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Wolfsbach), Ort bei Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Grillenberg (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark